Vídeos com conteúdo violento explícito, e reais.

Goregrind — um estilo de death metal;
Gore (gênero) — um subgênero de filme de terror e animes.
Gore (álbum), de Deftones

Pessoas
Gore Vidal — um escritor norte-americano
Al Gore — um político dos Estados Unidos
Arthur Gore — um tenista britânico

Localidades

Gorë

Gore (Oklahoma)

Desambiguação